Podhradie (okres Martin), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Martin
 Podhradie (okres Prievidza), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Prievidza
 Podhradie (okres Topoľčany), een Slowaakse gemeente in de regio Nitra, in het district Topoľčany